Szőreg (Magyarország)
Szőreg (Szerbia)
Szőreg (Seureg, Sceureg) középkori település Érsekújvár közelében

Lásd még: Sőreg